Ur puede referirse a:

En toponimia:
 Ur fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia.
 Ur es una localidad francesa y su comuna homónima.
 Ur fue un supercontinente.

En tipografía:
 Ur es una runa.
 Ur es una letra del alfabeto ogam.

Una abreviatura:
UR es la abreviatura de la Universidad de La Rioja.
UR es la abreviatura del colectivo de techno Underground Resistance.
Ur III es una forma abreviada de referirse al Renacimiento sumerio.
Urdú, un idioma, por su código ISO 693-1.
UR es la abreviatura de la Universidad de la República de Uruguay.

El nombre de diversos reyes mesopotámicos:
Ur-Nammu, rey de la III dinastía de Ur.
Ur-Nanshe, rey de la I dinastía de Lagash.
Ur-Ninurta, rey de la I dinastía de Isín.
Ur-Nungal, rey de la I dinastía de Uruk.
Ur-Zababa, rey de la IV dinastía de Kish.

Siglas